David Ling (né le  à Halifax en Nouvelle-Écosse) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
En 1993 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Nordiques de Québec en , .

Distinctions 

 Nommé au IHL All-Star première équipe (2000)

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1992-1993|| Frontenacs de Kingston|| LHO|| 64|| 17|| 46|| 63|| 275|| 16|| 3|| 12|| 15|| 72
|-
| 1993-1994|| Frontenacs de Kingston|| LHO || 61|| 37|| 40|| 77|| 254|| 6|| 4|| 2|| 6|| 16
|-
| 1994-1995|| Frontenacs de Kingston|| LHO || 62|| 61|| 74|| 135|| 136|| 6|| 7|| 8|| 15|| 12
|-
| 1995-1996|| Flames de Saint-Jean|| LAH|| 75|| 24|| 32|| 56|| 179|| 9|| 0|| 5|| 5|| 12
|-
| 1996-1997|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Flames de Saint-Jean||  LAH|| 5|| 0|| 2|| 2|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Canadiens de Fredericton||  LAH|| 48|| 22|| 36|| 58|| 229|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Ice d'Indianapolis|| LIH|| 12|| 8|| 6|| 14|| 30|| 5|| 4|| 1|| 5|| 31
|-
| 1997-1998|| Canadiens de Fredericton||  LAH|| 67|| 25|| 41|| 66|| 148|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Blades de Kansas City ||  LIH|| 82|| 30|| 42|| 72|| 112|| 3|| 1|| 0|| 1|| 20
|-
| 1999-2000|| Blades de Kansas City ||  LIH|| 82|| 35|| 48|| 83|| 210|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Grizzlies de l'Utah||  LIH|| 79|| 15|| 28|| 43|| 202|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Crunch de Syracuse||  LAH|| 71|| 19|| 41|| 60|| 240|| 10|| 5|| 5|| 10|| 16
|-
| 2002-2003|| Crunch de Syracuse||  LAH|| 46|| 7|| 34|| 41|| 129|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 35|| 3|| 2|| 5|| 86|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 50|| 1|| 2|| 3|| 98|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Crunch de Syracuse||  LAH|| 14|| 7|| 10|| 17|| 25|| 7|| 0|| 1|| 1|| 36
|-
| 2004-2005|| Maple Leafs de Saint-Jean||  LAH|| 80|| 28|| 60|| 88|| 152|| 5|| 1|| 1|| 2|| 43
|-
| 2005-2006|| HK Spartak Moscou|| Superliga|| 51|| 15|| 18|| 33|| 40|| 3|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2006-2007|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 42|| 10|| 16|| 26|| 91|| 3|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2007-2008|| Marlies de Toronto||  LAH|| 71|| 17|| 42|| 59|| 179|| 17|| 3|| 11|| 14|| 18
|-
| 2008-2009|| HC Bienne|| LNA|| 33|| 9|| 16|| 25|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 23|| 3|| 10|| 13|| 70|| 5|| 1|| 2|| 3|| 27
|-
|| 2009-2010 || Amour Khabarovsk || KHL || 46|| 8|| 24|| 32|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|| 2010-2011 || Amour Khabarovsk || KHL || 18|| 1|| 6|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Bruins de Providence || LAH || 56|| 8|| 15|| 23|| 55|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Val Pusteria Wolves|| Serie A|| 35|| 22|| 44|| 66|| 74|| 13|| 5|| 17|| 22|| 34
|-
| 2012-2013|| Nottingham Panthers || EIHL || 57|| 35|| 60|| 95|| 144|| 4|| 2|| 4|| 6|| 8
|-
| 2013-2014 || CeeBee Stars d'Eastlink ||  || 6 || 4 || 7 || 11 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| HC Val Pusteria Wolves|| Serie A || 14 || 1 || 15 || 16 || 50 || 16 || 4 || 18 || 22 || 30
|-
| 2014-2015 || Beast de Brampton || ECHL || 46 || 9 || 32 || 41 || 79 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Barons d'Oklahoma City || LAH|| 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Nottingham Panthers || EIHL || 34|| 14||32|| 46|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Beast de Brampton || ECHL || 26 || 5 || 12 || 17 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Generals de Stoney Creek ||  || 5 || 2 || 4 || 6 || 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Beast de Brampton || ECHL || 39 || 9 || 11 || 20 || 36 || 10 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || Steelhawks de Hamilton || ACH || 7 || 1 || 4 || 5 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Beast de Brampton || ECHL || 12 || 1 || 7 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Steelhawks de Hamilton || ACH || 12 || 2 || 7 || 9 || 74 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2018-2019 || Marquis de Jonquière || LNAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Steelhawks de Hamilton || ACH || 14 || 6 || 18 || 24 || 32 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0

| 93|| 4|| 4|| 8|| 191|| || || || ||

Références 

Naissance en janvier 1975
Naissance à Halifax (Nouvelle-Écosse)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HC Bienne
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du Beast de Brampton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Marquis de Jonquière
Attaquant de hockey sur glace